Svjetski kup u hokeju na travi za juniorke predstavlja međunarodno natjecanje naboljih svjetskih izabranih ženskih sastava u juniorskoj dobnoj skupini.
Održava se od 1989. Održavaju se svake četiri godine.

Krovna organizacija je IHF.

Rezultati svjetskih kupova

Vječna ljestvica 
(stanje nakon kupa 2013.)

* domaćin
** Ujedinila se s DR Njemačkom.

Vidi još 
 svjetski kup u hokeju na travi za žene
 svjetski kup u hokeju na travi za juniore

Svjetska prvenstva u hokeju na travi